Трес Охитос има више значења:

 Трес Охитос (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Охитос (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Охитос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес Охитос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику